Pank steht für:
 Pank (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eesti Pank, Bank in Estland
 Lady Pank, polnische Rockband

Pank ist der Familienname folgender Personen:
 Oskar Pank (1838–1928), deutscher Theologe (Superintendent in Leipzig)
 Siegfried Pank (* 1936), deutscher Cellist und Gambist

Siehe auch
 Burgstall Schloss Pank
 Punk